Borowe (gromada w powiecie grójeckim)
 Borowe (gromada w powiecie kłobuckim) 
 Gromada Borowe (powiat ostrołęcki)

także:
 Czernice Borowe (gromada) (powiat przasnyski)
 Nosarzewo Borowe (gromada) (powiat mławski)
 Szczepkowo Borowe (gromada) (powiat mławski)